Фарук I (,  — ) — король Египта и Судана в 1936—1952 годах. Принадлежал к династии Мухаммеда Али и стал королём после смерти своего отца Фуада I. Свергнут в результате Июльской революции 1952 года, после отречения ему наследовал сын Фуад II.

Биография

Детство и восшествие на трон 
Был единственным сыном Фуада I от его второго брака (кроме Фарука у Фуада и королевы Назли Сабри родились четыре дочери). Получил домашнее образование, а затем уехал, чтобы обучаться в английской Королевской военной академии. 

В 1936 году после смерти отца вернулся в Египет, чтобы унаследовать престол. Первые полтора года правил Регентский совет, после коронации 29 июля 1937 года Фарук получил в свои руки всю полноту власти.

Правление 
Сразу после начала самостоятельного правления вступил в противостояние с популярной и влиятельной националистической партией Вафд и её лидером премьер-министром Мустафой ан-Наххасом. В декабре 1937 года сместил ан-Наххаса и назначил новое правительство, последующие парламентские выборы в апреле 1938 года Вафд бойкотировала.

В начале правления вёл пробританскую политику; Египет в 1922 году получил независимость от Великобритании, которая по-прежнему оказывала очень большое влияние на политическую и экономическую жизнь страны. Такое положение дел было формально закреплено англо-египетским договором 1936 года, по сути превращавшим Египет в британскую военную базу. Тем не менее к началу Второй мировой войны король и его премьер-министр Али Махир больше симпатизировали странам Оси. В 1942 году в связи с важным стратегическим положением Египта в североафриканской кампании британский посол Майлз Лэмпсон настоял, чтобы Фарук сместил прогермански настроенного премьер-министра Хуссейна Сирри-пашу и назначил правительство на основе «Вафд». Когда король отказался назначить главой правительства Мустафу ан-Наххаса, 4 февраля 1942 года британские военные вынудили его сделать это под угрозой отречения. Однако Египет объявил войну странам Оси только в 1945 году, уже после того, как в 1944 году Фаруку удалось сместить ан-Наххаса.

Свержение и последние годы 

Все послевоенные годы правления недовольство королём росло, его основными причинами были коррумпированность государственного аппарата, поражение в войне с только что созданным Израилем и бурная личная жизнь монарха, который в 1948 году развёлся с супругой и при этом тратил большие суммы на женщин, азартные игры, еду и предметы роскоши. Всё это привело к военному перевороту под руководством Мохаммеда Нагиба. Новым королём был провозглашён сын Фарука Фуад II, хотя через год монархия в Египте официально была упразднена.

После переворота Фарук уехал в изгнание в Монако и принял подданство этой страны, хотя местом постоянного проживания избрал Рим. Фарук умер в возрасте 45 лет 18 марта 1965 года, и был похоронен в Каире в мечети ар-Рифаи.

Семья и личная жизнь 

Был дважды женат. Первый брак с Сафиназ Зульфикар, которая стала королевой под именем Фарида (1921—1988), продолжался с 1938 по 1948 год. От этого брака родилось три дочери:
 Ферьял (принцесса Египта), 
 Файзия Египетская,
  - в 1965 году вышла замуж за Петра Алексеевича Орлова (1938-2022) (сын Алексея Сергеевича Орлова, белоэмигранта, от его жены Анушки Манц), двое сыновей, 4 внуков.

Второй женой монарха стала Нариман Садек, шестнадцатилетняя девушка из простой семьи (1933—2005). Повторный брак короля вызвал протесты, так как многие политики считали невозможным брак с простолюдинкой. Нариман родила наследника, будущего короля Фуада II. Вскоре после отречения Фарука Нариман с ним развелась и вернулась в Египет.

Был известен своими любовными похождениями. Одна из его любовниц, британская писательница Барбара Скелтон, стала известна как мемуаристка. Итальянская певица Ирма Капече-Минутоло утверждала, что состояла с Фаруком в тайном браке. В 1950-х годах его любовницей была шведская писательница Биргитта Стенберг.

Интересные факты 
Через несколько лет после вступления на престол начал стремительно набирать вес из-за чрезмерного потребления пищи. В Египте говорили, что на завтрак король ест красную икру из банок, дюжину яиц и перепелов. В 1944 году Фарук, видимо чтобы развеять слухи, открывает свою резиденцию для журналистов, которые должны были запечатлеть его "скромный" быт.

По утверждениям близких людей, его никогда не видели читающим или пишущим; делами государства он мало занимался. В конце жизни он весил около 150 кг, и умер после очередного сытного застолья в ресторане «Иль да Франс». Тогда ему были поданы семь цыплят, устрицы с соусом табаско, глазированный окорок, дюжина печеных картофелин, чашка риса, лобстер, несколько шоколадных эклеров, торт Захер, две бутылки вина и много чашек капучино. 

Прозвище «Король Фарук» носил австралийский политик Роберт Джошуа — в силу бросающегося в глаза внешнего сходства.

Награды 
Награды Египта

Награды иностранных государств:

Примечания

Ссылки 
 
 

Монархи, отрёкшиеся от престола
Филателисты по алфавиту
Почётные доктора Каирского университета
Короли Египта